Brnčičeva ulica je naziv več ulic:
 Brnčičeva ulica, Ljubljana
 Brnčičeva ulica, Maribor
 Brnčičeva ulica, Sv. Trojica v Slovenskih goricah

Ivo Brnčić